Casares désigne :

Toponymes
 Casares, ville d'Andalousie, en Espagne.
 Casares de las Hurdes, ville d'Estrémadure, en Espagne.
 Carlos Casares, arrondissement de la province de Buenos Aires, en Argentine.
 Carlos Casares, chef-lieu de l'arrondissement du même nom, en Argentine.

Patronymes 
 Adolfo Bioy Casares (1914-1999), écrivain argentin.
 Ana Casares (1930-1977), actrice argentine.
 José Casares Gil (1866-1961), chimiste espagnol.
 Maria Casarès (1922-1996), actrice française d'origine espagnole.
 Marilia Andrés Casares (née en 1974), chanteuse espagnole.
 Olga Casares Pearson (1896 – 1980), actrice argentine.
 Santiago Casares Quiroga (1884-1950), homme politique espagnol.